ZBO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bowen (Queensland), Australia